Imię i nazwisko Victor Zilberman nosili lub noszą m.in.:
 Victor Zilberman (ur. 1947) – rumuński bokser, medalista olimpijski z 1976
 Victor Zilberman (ur. 1947) – radziecki, izraelski i kanadyjski zapaśnik